Trost steht für:
 Trost, Form des Beistands von Menschen
 Trost (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Trost, früherer Name der Zeitschrift Erwachet!
 Trost Fahrzeugteile (Trost Auto Service Technik), Marke der WM SE im Handel mit Personenkraft- und Nutzfahrzeug-Teilen
 Trost-Ligand, chiraler tetradentater Chelatligand
 Trost Records, österreichisches Plattenlabel 
 Tsuji-Trost-Reaktion, Reaktion der Organischen Chemie

Trost ist der Name folgender 

Orte:
 Trost (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Trost (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

geografischer Objekte:
 Trost Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Trost Rocks, Felsvorsprünge auf Single Island, Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Der Trost von Fremden
 Troost
 Troest
 Drost (Begriffsklärung)